Betlémská kaple je označení více kaplí:
 
 Betlémská kaple – kaple na Starém Městě v Praze
 Betlémská kaple na Žižkově – v Praze
 Betlémská kaple v Bohemce – v obci Bohemka na Ukrajině

Související články 
 Betlémský kostel
 Betlém

Externí odkazy